Гербы муниципальных районов России:

 Герб Курского района (Курская область)
 Герб Курского района (Ставропольский край)